Села:
 Баранове — Одеська область, Іванівський район
 Баранове — Харківська область, Валківський район
 Баранове — Харківська область, Шевченківський район

 Баранове — колишнє село Недригайлівського району Сумської області знято з обліку рішенням Сумської обласної ради від 22 грудня 2006 року

Залізниця:
 Баранове — зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці

Див. також 
Бараново